King of Thieves ist der Name von

 König der Diebe, Film von Ivan Fíla mit Lazar Ristovski aus dem Jahre 2004
 King of the Thieves (a.k.a. Errol Flynn), 1989 Rock Music Album von The Dogs D'Amour
 "King of Thieves", 1983 Song auf dem Album Punch the Clock von Elvis Costello and the Attractions
 The King of Thieves (Novelle), Roman von Michael Jecks aus dem Jahr 2008 
 King of Thieves (Computerspiel), Videospiel aus dem Jahr 2015 von ZeptoLab
 King of Thieves, Originaltitel von Ein letzter Job, Film von James Marsh aus dem Jahr 2018